HMS Discovery (engl.: Entdeckung, Erforschung) hießen mehrere Schiffe der britischen Royal Navy. Der Name wurde unter anderem bei Forschungsreisen verwendet.

 HMS Discovery (1774), Begleitschiff auf James Cooks 3. Reise 1776–1779 unter Charles Clerke
 HMS Discovery (1789), George Vancouvers Expeditionsschiff 1791–1795
 HMS Discovery (1873), Begleitschiff auf George Nares’ Nordpol-Expedition 1875–1876
 RRS Discovery, Expeditionsschiff Robert Falcon Scotts 1901–1904

Discovery